Muroya ist der Familienname folgender Personen:

 Sei Muroya (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yoshihide Muroya (* 1973), japanischer Kunstflugpilot